La Serie A 1950-1951 è stata la 49ª edizione della massima serie del campionato italiano di calcio (la 19ª a girone unico), disputata tra il 10 settembre 1950 e il 17 giugno 1951 e conclusa con la vittoria del , al suo quarto titolo.

Capocannoniere del torneo è stato Gunnar Nordahl (Milan) con 34 reti.

Stagione 

La negativa trasferta della Nazionale ai Mondiali brasiliani causò una perdita di fiducia nei confronti dei calciatori italiani. Le grandi squadre guardarono così all'estero, in particolare alla Scandinavia. La  campione in carica fece acquisti in Danimarca, mentre il  puntò tutto sul trio svedese Gre-No-Li e l' si affidò a Lennart Skoglund. Anche il  e la  inserirono nelle loro rose calciatori svedesi, ma con risultati differenti.

Iniziato il 10 settembre 1950, il torneo si rivelò subito combattuto: il Milan andò in testa, ma dovette lottare con Inter e Juventus, che più volte raggiunsero e sorpassarono i rossoneri. Furono in particolare i nerazzurri a dare del filo da torcere ai rivali cittadini: il 26 novembre il Milan perse in casa contro il  e l'Inter, vincendo a Firenze, volò a più tre, iniziando il cammino verso il titolo di campione d'inverno che arrivò il 14 gennaio 1951.

Il girone di ritorno fu invece interamente rossonero. Il Milan, dopo il pareggio alla prima giornata, vinse tutte le dieci partite seguenti, in particolare contro la Juventus (2-0, 26ª giornata) e l'Inter (1-0, 29ª giornata), il che gli permise di aumentare, a otto giornate dal termine, il vantaggio a 5 punti sui nerazzurri (la Juventus, dopo la sconfitta contro il rivale, frenò bruscamente e non pretendeva già a riconfermare il titolo). Successivamente, questo distacco oscillò tra 3 e 5 punti e infine la squadra rossonera, pur non vincendo le ultime cinque gare e rimanendo sconfitta nelle ultime due, festeggiò, grazie anche ad alcune sconfitte dell'Inter nelle ultime giornate, il 10 giugno (con una giornata d'anticipo) uno scudetto che mancava nella sua bacheca da 44 anni: l'ultimo titolo risaliva al 1907.

Retrocessero il Genoa e, per la prima volta e a soli nove anni dal primo scudetto, la Roma, coinvolta nella vicenda dei presunti favori arbitrali che l'anno prima le avrebbero garantito la salvezza: era stato il , retrocesso al termine del campionato 1949-50 a sollevare un caso che portò a licenziamenti e deferimenti all'interno del mondo arbitrale, ma a nessun particolare provvedimento contro i giallorossi. Convincenti, infine, le prestazioni delle neopromosse , all'esordio nella moderna A dopo aver perso la massima serie nel 1926, e , nonché del  del trentasettenne Piola, autore di 19 reti. Nell'ultimo turno si misero a segno ben 54 gol, che resta tuttora il record assoluto di gol di una singola giornata del campionato di serie A.

Squadre partecipanti

Allenatori e primatisti

Classifica finale 

Legenda:
      Campione d'Italia 1951 e qualificato in Coppa Latina 1951.
      Qualificata al Torneo dei Campioni 1951 per rinuncia delle squadre meglio piazzate.
      Qualificata in Zentropa Cup 1951 per rinuncia delle squadre meglio piazzate.
      Retrocesse in Serie B 1951-1952.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
Era in vigore il pari merito ed in caso di parità venivano effettuati spareggi, se necessari. La stampa del periodo usava, inoltre, un ordinamento grafico per quoziente reti (la differenza reti non era stata ancora inventata).

Squadra campione

Risultati

Tabellone

Calendario

Statistiche

Squadre

Capoliste solitarie

Classifica in divenire

Classifiche di rendimento

Rendimento andata-ritorno

Rendimento casa-trasferta

Primati stagionali 
 Maggior numero di vittorie: Inter (27)
 Minor numero di sconfitte: Milan (4)
 Miglior attacco: Inter e Milan (107 reti fatte)
 Miglior difesa: Milan (39 reti subite)
 Miglior differenza reti: Milan (+68)
 Maggior numero di pareggi: Udinese (13)
 Minor numero di vittorie: Genoa e Torino (9)
 Maggior numero di sconfitte: Padova (21)
 Peggiore attacco: Lucchese Libertas (44 reti fatte)
 Peggior difesa: Sampdoria (76 reti subite)
 Peggior differenza reti: Pro Patria (-27)
 Partita con più reti: Milan-Novara 9-2 (3ª giornata) e Atalanta-Milan 4-7 (16ª giornata)

Individuali

Classifica marcatori 
Nel corso del campionato furono segnati complessivamente 1.192 gol (di cui 73 su calcio di rigore e 35 su autorete) da 206 diversi giocatori, per una media di 3,14 gol a partita.Da segnalare le quariplette messe a segno da Gunnar Nordahl (in Milan-Novara 9-2 della 3ª giornata), da Carlo Galli (in Palermo-Pro Patria 8-0 della 9ª giornata) e da Mihály Kincses (in Atalanta-Lucchese 0-5 della 36ª giornata).Di seguito, la classifica dei marcatori.

Note

Bibliografia

Altri progetti 

Calcio nel 1950
Calcio nel 1951
1950